W Polsce 
 Kębłów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna 
 Kębłów – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski 
 Kębłów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Kębłów – gromada

Zobacz też: Nowy Kębłów, Stary Kębłów